Ольгинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ольгинка — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Ольгинка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Ольгинка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ольгинка — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Ольгинка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Ольгинка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Ольгинка — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
Посёлок Пансионата «Ольгинка»